Eva Persson, f. 1953, jur.kand. Direktör i AB Volvo och chefsjurist i Volvokoncernen med ansvar för juridik, skatter och säkerhet. Sekreterare i Volvos styrelse sedan 1997.

Svenska jurister
Personer med anknytning till Volvo
Födda 1953
Kvinnor
Levande personer